Lloyd Harris est un nom pouvant désigner:

Lloyd Harris (1867-1925), homme politique canadien en Ontario
Lloyd Harris (né en 1997), joueur sud-africain de tennis

Voir aussi

Harris, Lloyd